Ćorović ist der Familienname folgender Personen:
Nataša Ćorović (* 1999), montenegrinische Handballspielerin
Svetozar Ćorović (1875–1919), serbischer Schriftsteller